Вахтанг:

 Вахтанг — грузинское имя, происходит от персидского «волчье тело».
 Вахтанг I Горгасали (ок. 440—502) — царь Иберии во второй половине V века, один из основоположников грузинской государственности.
 Вахтанг II (1251—1293) — царь Восточной Грузии (1289—1293).
 Вахтанг III (1278—1308) — царь Восточной Грузии (1298, 1302 — 1308).
 Вахтанг II Тангик — армянский князь нижнего Хачена.
 Вахтанг IV (1413—1446) — царь Грузии (1442 — декабрь 1446).
 Вахтанг V (1618—1675) — царь Картлийского царства (1658—1675).
 Вахтанг VI (1675—1737) — царь Картли (1711—1714, 1716—1724), писатель и законодатель.
 Вахтанг Ираклиевич (1761—1814) — грузинский князь из царской династии Багратионов.
 Вахтанг Тагаворазн (ум. 1214) — армянский князь Атерка и всего Хаченского княжества в 1182—1214 годах
 Вахтанг (род. 1953) — епископ Грузинской православной церкви, титулярный митрополит Цуртавский.